«Счастливое время» () — художественный фильм, мелодрама Ричарда Флейшера, вышедший на экраны в 1952 году. Создан по мотивам одноимённого романа Роберта Фонтейна.

Четыре номинации на премию «Золотой глобус».

Сюжет 
Действие картины происходит в 1920-е годы во французской Канаде. Семейство Боннар готовится к дню рождения их младшего сына Биби. Ему дарят много подарков, но, в качестве главного, отец семейства Жак Боннар, дирижёр маленького местного театра, отправляется с сыном на вечернее представление. Фокусник Великий Гаспари демонстрирует «распиливание женщины». Во время трюка он позволил себе поцеловать свою ассистентку Миньонетт и та, испортив фокус, убежала в слезах за кулисы.

Жак Боннар предлагает девушке место горничной, и в их доме появляется очаровательная девушка. Соседке Пегги О’Хара очень нравится Биби (хотя он по молодости этого не понимает) и она ревнует его к горничной. Между тем, за Миньонетт начинает ухаживать дядя Биби — Десмонд, разбитной коммивояжёр. Девушка, которой давно надоела кочевая цирковая жизнь, хочет уюта и стабильности. Десмонд рассказывает ей, что у него в планах покупка дома, хотя на самом деле это совсем не так.

В школе у Биби возникают проблемы. На его парте нашли фривольный рисунок и Пегги докладывает учителю, что якобы это дело рук Биби. Его ждёт наказание. Дома тоже не всё в порядке. Пытаясь помочь дяде завоевать сердце красавицы горничной, Биби решил поступить нестандартно. Прокравшись в её комнату, он тайно поцеловал девушку, попытавшись подстроить всё так, будто это сделал Десмонд. Девушка, проснувшись, находит Десмонда и даёт ему пощёчину. Обнаружив, что Десмонд её обманывал насчёт дома, она скрывается. Всё, впрочем, заканчивается счастливо. Десмонд находит Миньонетт и объясняется с ней. Пегги мирится с Биби и становится его девушкой.

В ролях 
 Шарль Буайе — Жак Боннар
 Луи Журдан — Десмонд Боннар
 Марша Хант — Сьюзен Боннар
 Бобби Дрисколл — Роберт «Биби» Боннар
 Линда Кристиан — Миньонетт Шапюи
 Курт Казнар — Луи Боннар
 Марсель Далио — Гранпер Боннар
 Жанетт Нолан — Фелис Боннар
 Ричард Эрдман — Альфред Граттин
 Джек Рэйн — мистер Фрей

Награды и номинации 
 1953 — номинации на «Золотой Глобус»
 лучший фильм (драма)
 лучший режиссёр
 лучшая мужская роль (драма)
 лучший актёр второго плана

Ссылки 
 Обзор и критика фильма
 рецензия на фильм New York Times Босли Кроутер

Фильмы-мелодрамы США
Экранизации романов
Фильмы Ричарда Флейшера
Фильмы о Канаде
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1952 года